Sergei Voronov (né le  à Moscou) est un patineur artistique russe. Il est le vice-champion d'Europe 2014 et est double champion de Russie en 2008 et 2009.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Lien externe 
 

Naissance en octobre 1987
Naissance à Moscou
Patineur artistique russe
Naissance en RSFS de Russie